Fabian Fesinger – rzeźbiarz lwowski
 Kanty Fesinger – architekt lwowski 
 Klemens Ksawery Fesinger – architekt lwowski 
 Sebastian Fesinger – rzeźbiarz, budowniczy, architekt oraz wójt jurydyki we Lwowie